«Удивительная бочка» — советский рисованный мультипликационный фильм по одноимённой сказке Сергея Козлова, о том, как Ёжик и Медвежонок встречали весну.

Сюжет 
«Весна!» — сказал Медвежонок, сидя на пеньке, — «Ишь ты! Всё растёт! И деревья, и листья, и цветы вон… А бочка с мёдом не может вырасти, или с вареньем, или с малиной с молоком…» И тут он увидел жёлудь, посадил его в землю и полил водой. Лёг рядом и уснул.

Разбудила его пчела. Открыв глаза, Медвежонок увидел незнакомое растение, а на верхушке — бочка. «Выросла! Прекрасная бочка!» — обрадовался он. Обнял бочку лапами и оторвал от стебля, заглянул внутрь — а там пусто… «Мёда нет, и варенья, и малины с молоком… Эх, рано я сорвал! Не дозрела ещё! Надо её в валенок положить — дозреет.» — рассудив так, Медвежонок побежал за валенком.

А тем временем на полянку прискакал Ёжик верхом на прутике и увидел бочку: «Пожалуй, из этой бочки может получиться… лошадка!» И нарисовал на бочке голову и ножки. Бочка ожила и заскакала по полянке. «Стой! Я хочу на тебе покататься!» — закричал Ёжик. — «Надо её привязать!»

Вернулся Медвежонок с валенком, очень удивился и стал ловить бочку, а она не даётся.

Тут он увидел Ёжика и спросил его: «Это ты нарисовал моей бочке ноги?» Ёжик: «Что ты, я и рисовать-то не умею.» Медвежонок: «Это и видно. Превратил мою бочку неизвестно во что.» Ёжик: «Это лошадка. Смотри, какая она красивая!» Медвежонок: «Я всю жизнь мечтал, чтобы у меня была бочка с мёдом.» Ёжик: «А я, чтобы у меня была лошадка с гривой.» Медвежонок: «И как теперь эту бочку с гривой поймать?»

Он стал бегать и ловить бочку, которая брыкалась и удирала от него, и наконец поймал.

Ёжик: «Ну хорошо, пусть она будет бочкой с мёдом. Только мёд съешь и ничего не останется. А лошадь… — это лошадь!» И Медвежонок согласился: «Ладно. Пусть бочка будет лошадью.»

И тут они увидели, что бочка превратилась в чудесную белую лошадь с гривой из весенней листвы. Ёжик: «Смотри, какая она стала!» Медвежонок: «Это потому что весна! Поэтому она и появилась.» Ёжик: «А ещё потому, что мы очень хотели!» Лошадка позволила им сесть ей на спину и поскакала по лугу, а вокруг распускались весенние цветы…

Создатели 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

Переиздания на DVD 
Мультфильм многократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов.
 «Трям! Здравствуйте!». (Крупный план) Сборник мультфильмов.
 «Трям! Здравствуйте!» Сборник мультфильмов.
 «Белогривые лошадки» (Твик-Лирек) Сборник мультфильмов.
 «Для самых маленьких» Сборник мультфильмов.
 «Любимые песенки» Сборник мультфильмов.
 «Спокойной ночи, малыши! Неделя 2-я». (Источник — Аниматор.ру)

См. также 
 Трям! Здравствуйте!
 Зимняя сказка
 Осенние корабли
 Ёжик в тумане

Литература 
 
 

Содержание: 26 сказок. Художник: Абалакина Татьяна Васильевна.

Ссылки 
 
 «Удивительная бочка» на портале «Ежепедия»
 Творческое объединение «ЭКРАН»
 Удивительная бочка на сайте Ежиный портал
 Трям! и другие истории о Ёжике и Медвежонке

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1983 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Юрия Бутырина
Рисованные мультфильмы СССР 1983 года
Мультфильмы о говорящих медведях
Экранизации сказок Сергея Козлова